Энрике Жоку (; род. 9 сентября, 2001, Бисау, Гвинея-Бисау) —  португальский футболист бисайского происхождения, полузащитник клуба «Портимоненсе».

Карьера 
Воспитанник лиссабонской «Бенфики».

«Портимоненсе» 
В июле 2021 года перешёл в «Портимоненсе». Дебютировал в Чемпионате Португалии 8 августа 2021 года в матче с «Виторией» (Гимарайнш). В Кубке Португалии сыграл в матче 2-го круга с «Боавиштой».

Карьера в сборной 
Играл за сборные Португалии до 15, 16, 17, 18 и 19 лет.

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Примечания 
       

Футболисты Португалии
Футболисты Гвинеи-Бисау
Игроки ФК «Портимоненсе»